Dwayalomella är ett släkte av svampar. Dwayalomella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Dwayalomella